Открытый чемпионат Катара 2015 — 23-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в катарском городе Доха, и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2015 году турнир прошёл с 5 по 11 января.

Прошлогодними чемпионами являются:
 Одиночный турнир —  Рафаэль Надаль
 Парный турнир —  Томаш Бердых /  Ян Гайек

Общая информация 
Одиночный турнир собрал четырёх представителей Топ-10 мирового рейтинга. Первым сеяным стал лидер мировой классификации Новак Джокович. Серб дошёл до четвертьфинала, где проиграл седьмому номеру посева Иво Карловичу. Второй номер посева и прошлогодний победитель турнира Рафаэль Надаль уже на старте уступил немцу Михаэлю Берреру, который пробился на турнир через квалификацию. В отсутствии двух лидеров титул в финале разыграли 3-й сеянный Томаш Бердых и 4-й Давид Феррер. Победу в итоге одержал испанец Феррер, который впервые победил на местных соревнованиях. В основном турнире приняло участие два представителя России: Теймураз Габашвили и Михаил Южный. Оба россиянина проиграли в первом раунде.

В парном турнире победу одержали Хуан Монако и Рафаэль Надаль. Испанец выиграл парные соревнования на этом турнире в 4-й раз (до этого он выиграл в 2005 году с Альбертом Костой, в 2009 и 2011 годах с Марком Лопесом). Прошлогодние чемпионы Томаш Бердых и Ян Гайек не защищали свой титул. Россиянин Михаил Южный также принял участие и в парных соревнованиях и, выступая совместно с Денисом Истоминым, выбыл в первом раунде.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Давид Феррер обыграл  Томаша Бердыха со счётом 6-4, 7-5.
 Феррер выигрывает свой 1-й одиночный титул в сезоне и 22-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Бердых сыграл свой 1-й одиночный финал в сезоне и 25-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Парный турнир 
  Хуан Монако /  Рафаэль Надаль обыграли  Юлиана Ноула /  Филиппа Освальда со счётом 6-4, 6-4.
 Монако выигрывает свой 1-й парный титул в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Надаль выигрывает свой 1-й парный титул в сезоне и 9-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Катара по теннису среди мужчин
 Мировой тур ATP 2015
 Мировой тур ATP 250
 Открытый чемпионат Катара по теннису среди женщин 2015

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 

Катар
Теннис
Январь 2015 года
2015